Бачинин — фамилия; имеет женскую форму Бачинина.
 Бачинин, Алексей Афанасьевич (1915—1995) — Герой Социалистического Труда, вздымщик леспромхоза треста «Свердхимлесзаг».
 Бачинин, Иван Елисеевич (1918—2007) — Герой Социалистического Труда, бригадир вальщиков Отрадновского леспромхоза.
 Бачинина, Валентина Валерьевна (род. 2000) — российская волейболистка.